Exochosembia är ett släkte av insekter. Exochosembia ingår i familjen Anisembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Exochosembia